Luigi Rinaudo (Trieste, 9 de marzo de 1939) es un expiloto de motociclismo italiano, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo entre 1969 y 1979. Su mejor temporada fue en 1971 cuando acabó en decimotercero lugar de la categoría de 50cc.

Resultados 
Sistema de puntuación a partir de 1969:
{| class="wikitable" style="font-size: 80%;"
|-
| Posición
| width=20| 1
| width=20| 2
| width=20| 3
| width=20| 4
| width=20| 5
| width=20| 6
| width=20| 7
| width=20| 8
| width=20| 9
| width=20| 10
|-
| | 15
| 12
| 10
| 8
| 6
| 5
| 4
| 3
| 2
| 1
|}

(Carreras en negrita' indica pole position, carreras en cursiva'' indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Italia
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de Yamaha